I wojna francusko-hiszpańska (1502–1504)
 Wojna francusko-hiszpańska 1635–1659 (1635–1659)
 Wojna na Półwyspie Iberyjskim: 
luty–lipiec 1808 
październik 1808–styczeń 1809